Уикипедия на долнолужишки език () е раздел на долнолужишки език в Уикипедия.

Посещаемост 

Долнолужишки език
Езици в Германия
Лужишки сърби